Art Gagné (né le  à Ottawa au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1914-1915|| Aberdeens d'Ottawa || OCHL|| 3|| 1|| 0|| 1|| || 1|| 0|| 0|| 0|| 
|-
|1914-1915|| Royal Canadians d'Ottawa || OCHL|| 5|| 2|| 0|| 2|| || 2|| 0|| 0|| 0|| 
|- 
| 1915-1916|| Aberdeens d'Ottawa || OCHL|| 5|| 4|| 0|| 4|| || || || || || 
|-
| 1916-1917|| Grand Trunk d'Ottawa || OCHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| || || || || || 
|- 
| 1916-1917|| Université de Laval || MCHL|| 7|| 11|| 5|| 16|| || || || || || 
|-
| 1917-1918|| Sons of Ireland de Québec|| QCHL|| 4|| 9|| 1|| 10|| || 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 1918-1919|| Montagnais de Québec|| QSHL|| 5|| 7|| 0|| 7|| || 3|| 5|| 0|| 5|| 9
|-
| 1919-1920|| Montagnais de Québec|| QCHL|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1920-1921|| Eskimos d'Edmonton || Big-4|| 15|| 9|| 4|| 13|| 22|| || || || || 
|-
| 1921-1922|| Eskimos d'Edmonton || WCHL || 20|| 15|| 7|| 22|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1922-1923|| Eskimos d'Edmonton || WCHL|| 29|| 22|| 21|| 43|| 63|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1922-1923|| Eskimos d'Edmonton || Coupe Stanley|| || || || || || 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1923-1924|| Capitals de Regina || WCHL|| 25|| 7|| 7|| 14|| 39|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1924-1925|| Capitals de Regina || WCHL|| 28|| 8|| 7|| 15|| 32|| || || || || 
|- 
| 1925-1926|| Edmonton Eskimos|| WHL|| 24|| 35|| 10|| 45|| 24|| 2|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1926-1927|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 14|| 3|| 17|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1927-1928|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 20|| 10|| 30|| 75|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1928-1929|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 7|| 3|| 10|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|- 
| 1929-1930|| Bruins de Boston|| LNH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
|1929-1930|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 33|| 6|| 4|| 10|| 32|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 1930-1931|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 44|| 19|| 11|| 30|| 50|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Falcons de Détroit || LNH|| 13|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
| 1931-1932|| Olympics de Détroit || LIH|| 29|| 6|| 7|| 13|| 18|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1932-1933|| Eskimos d'Edmonton || WCHL|| 29|| 25|| 7|| 32|| 25|| 8|| 6|| 1|| 7|| 7
|- 
| 1933-1934|| Eskimos d'Edmonton || NWHL|| 33|| 18|| 21|| 39|| 29|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1934-1935|| Eskimos d'Edmonton || NWHL|| 28|| 20|| 12|| 32|| 18|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Seahawks de Seattle || NWHL|| 10|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || || 
|-
|1935-1936|| Eskimos d'Edmonton || NWHL|| 17|| 10|| 5|| 15|| 9|| || || || || 

| 228|| 67|| 33|| 100|| 257|| 11|| 2|| 1|| 3|| 20

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Falcons de Détroit
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Seahawks de Seattle
Naissance à Ottawa
Naissance en octobre 1896
Décès en octobre 1988
Attaquant de hockey sur glace